

Geografia 
 Caldera – comune della regione di Atacama (Cile)
 Caldera – comune di Panama

Persone 
 Carlo Caldera – avvocato e politico italiano
 Junior Caldera – disc-jockey francese
 Luigi Caldera – ingegnere meccanico, inventore e musicista italiano
 Rafael Caldera – politico venezuelano

Altro 
 Caldera – depressione che si forma dopo un'eruzione vulcanica
 Caldera – azienda informatica statunitense